Mychajlivka může být mimo jiné:

 Mychajlivka (Perevalský rajón) – sídlo městského typu v Luhanské oblasti na Ukrajině
 Mychajlivka (Mychajlivský rajón) – sídlo městského typu v Záporožské oblasti na Ukrajině

Externí odkazy